Agon (wedstrijd)
Agon (motorfietsen)
Agón, Spaanse gemeente
Agon (Stravinsky), een ballet van de componist Igor Stravinsky
A.S.R.V. Agon, een studentenroeivereniging uit Almere